Francesco Canova da Milano (1497-1543), luthiste et compositeur italien.
 Francesco da Milano,  peintre italien actif de 1502 à 1548.